Die Tennis Masters Series Stuttgart 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Oktober bis 5. November 2000 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das achte von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schwede Thomas Enqvist, der dieses Jahr in seinem ersten Match am späteren Gewinner Wayne Ferreira scheiterte. Dieser Erfolg war der erste für Ferreira in der Saison 2000 und sein zweiter Erfolg bei einem Masters-Turnier in seiner Karriere.
Im Doppel trat die tschechische Paarung Jiří Novák und David Rikl die Nachfolge der Vorjahressieger Jonas Björkman und Byron Black an. Beide Titelverteidiger traten in diesem Jahr nicht an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am höchsten gesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Stuttgart